Il doppio del torneo di tennis International Tennis Championships 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Grant Stafford e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Mark Merklein e Vince Spadea 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Luke Jensen (primo turno)
 Michael Tebbutt /  Mikael Tillström (quarti di finale)

 Brandon Coupe /  Jack Waite (quarti di finale)
 Grant Stafford /  Kevin Ullyett (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Tennis Championships 1998
ATP Tour 1998